Читалка:
 Электронная книга (устройство)
 Программа для чтения электронных книг (сравнение программ для чтения электронных книг)

См. также 
 Изба-читальня